Pseudoscopelus är ett släkte av fiskar. Pseudoscopelus ingår i familjen Chiasmodontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Pseudoscopelus